M2 se poate referi la:
Metru pătrat
Linia M2 a metroului din București
Linia de metrou M2 (Budapesta)
Șoseaua M2 din Republica Moldova